Mönius oder Moenius ist der Familienname der folgenden Personen:

 Georg Moenius (1890–1953), deutscher Priester, Schriftsteller, Zeitungsredakteur
 Mathias Mönius (* 1963), deutscher Dirigent und Pianist

Siehe auch
 Mobius
 Möbius